Drigalski fait référence à :
 Wilhelm von Drigalski, un bactériologiste allemand (1871 - 1950).
 la Gélose de Drigalski.